Pajala (gemeente); een gemeente in Noord Zweden;
Pajala (plaats); bestuurscentrum van genoemde gemeente.